Селища міського типу:
 Біла Криниця — Житомирська область, Житомирський район
 Біла Криниця — Херсонська область, Бериславський район

Села:
 Біла Криниця — Миколаївська область, Баштанський район
 Біла Криниця — Рівненська область, Рівненський район
 Біла Криниця — Чернівецька область, Чернівецький район

Станція:
 Біла Криниця — лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Річка:
 Біла Криниця — права притока Збруча (басейн Дністра)

Літературні псевдоніми:
 «Біла Криниця» — літературний псевдонім письменника українського відродження кінця XIX — середини XX ст. Білокриницького Федора Дмитровича

Об'єкти природно-заповідного фонду:
 Біла Криниця — джерело, гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Васильківцях Чортківського району Тернопільської області
 Біла Криниця — джерело, гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Хартонівцях Чортківського району Тернопільської області
 Біла криниця — джерело, гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Черкаському районі Черкаської області
 Біла Криниця — ландшафтний заказник, Миколаївська область

Пункт контролю:
 Біла Криниця — пункт пропуску на кордоні з Румунією

Див. також 
 Білокриниця
 Білокриницька сільська рада
 Білокриницька селищна рада